Chmielno (Neder-Silezië) Duits: Ludwigsdorf.
Chrośnica (Neder-Silezië) Duits: Ludwigsdorf.
Chromiec (Neder-Silezië) Duits: Ludwigsdorf.
Ludwigsdorf (Görlitz) een stadsdeel in de Duitse plaats Görlitz